Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Clytios le Géant, tué lors de la Gigantomachie ;
 Clytios fils d'Eurytos, un des Argonautes ;
 Clytios fils de Laomédon, prince troyen.

Homonymie mythologique